Дагер:
 Дагер, Луи (1787—1851) — французский художник, химик и изобретатель, один из создателей фотографии.
 Дагер, Дад (род. 1967) — венесуэльская актриса.

Топонимы:
 Дагер — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Даггер